Slovo Beaumont má více významů:
 jméno osoby
 Jerónimo de Ayanz y Beaumont (1553–1613), španělský voják, astronom, malíř a hudebník
 Christophe de Beaumont (1703–1781), francouzský římskokatolický kněz a pařížský arcibiskup
 Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711–1780), francouzská spisovatelka
 název města v Belgii
 Beaumont (Belgie)

 název obce v Francii
 Beaumont (Ardèche) – obec v departementu Ardèche
 Beaumont (Corrèze) – obec v departementu Corrèze
 Beaumont (Gers) – obec v departementu Gers
 Beaumont (Haute-Loire) – obec v departementu Haute-Loire
 Beaumont (Meurthe-et-Moselle) – obec v departementu Meurthe-et-Moselle
 Beaumont (Puy-de-Dôme) – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Beaumont (Haute-Savoie) – obec v departementu Haute-Savoie
 Beaumont (Vienne) – obec v departementu Vienne
 Beaumont (Yonne) – obec v departementu Yonne
 Beaumont-de-Lomagne – obec v departementu Tarn-et-Garonne
 Beaumont-de-Pertuis – obec v departementu Vaucluse
 Beaumont-du-Gâtinais – obec v departementu Seine-et-Marne
 Beaumont-du-Lac – obec v departementu Haute-Vienne
 Beaumont-du-Ventoux – obec v departementu Vaucluse
 Beaumont-en-Argonne, – obec v departementu Ardensko
 Beaumont-en-Auge – obec v departementu Calvados
 Beaumont-en-Beine – obec v departementu Aisne
 Beaumont-en-Cambrésis – obec v departementu Nord
 Beaumont-en-Diois – obec v departementu Drôme
 Beaumont-en-Verdunois – obec v departementu Meuse
 Beaumont-en-Véron – obec v departementu Indre-et-Loire
 Beaumont-Hague – obec v departementu Manche
 Beaumont-Hamel – obec v departementu Somme
 Beaumont-la-Ferrière – obec v departementu Nièvre
 Beaumont-la-Ronce – obec v departementu Indre-et-Loire
 Beaumont-le-Hareng – obec v departementu Seine-Maritime
 Beaumont-le-Roger – obec v departementu Eure
 Beaumont-les-Autels – obec v departementu Eure-et-Loir
 Beaumont-les-Nonains – obec v departementu Oise
 Beaumont-lès-Randan – obec v departementu Puy-de-Dôme
 Beaumont-lès-Valence – obec v departementu Drôme
 Beaumont-Monteux – obec v departementu Drôme
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne) – obec v departementu Mayenne
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Sarthe) – obec v departementu Sarthe
 Beaumont-Sardolles – obec v departementu Nièvre
 Beaumont-sur-Dême – obec v departementu Sarthe
 Beaumont-sur-Grosne – obec v departementu Saône-et-Loire
 Beaumont-sur-Lèze – obec v departementu Haute-Garonne
 Beaumont-sur-Oise – obec v departementu Val-d'Oise
 Beaumont-sur-Sarthe – obec v departementu Sarthe
 Beaumont-sur-Vesle – obec v departementu Marne
 Beaumont-sur-Vingeanne – obec v departementu Côte-d'Or
 Beaumont-Village – obec v departementu Indre-et-Loire
 Hénin-Beaumont – obec v departementu Pas-de-Calais

 název měst ve Spojených státech
 Beaumont (Kalifornie)
 Beaumont (Texas)
 Beaumont (Mississippi)